Dandagaun (Jajarkot)
 Dandagaun (Kavrepalanchok)
 Dandagaun (Khotang)
 Dandagaun (Salyan)